Asselijn är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jan Asselijn (omkring 1610–1652), nederländsk landskaps-, historie-, batalj- och djurmålare av fransk härkomst
 Thomas Asselijn (omkring 1620–1701), nederländsk diktare av fransk härkomst

Efternamn